Wieczna wojna
 Wieczna wojna (komiks)
 The Forever War (książka Dextera Filkinsa)
 The Forever War (gra planszowa)